Храмов Володимир Петрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Храмов Ігор Валерійович ( 1966) — український балетмейстер і педагог, керівник балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Народний артист України (2017).
 Храмов Юрій Олексійович ( 1933) — український історик науки, доктор фізико-математичних наук, голова Українського товариства істориків науки (з 1993), завідувач відділом історії науки і техніки Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України.